Doppia identità (The Mask of Alexander Cross) – film televisivo diretto da Bernard McEveety (1977)
Doppia identità (Fugitive Family) – film televisivo diretto da Paul Krasny (1980)
Doppia identità (Impulse) – film diretto da Sondra Locke (1990)
Doppia identità (The Lookalike) – film televisivo diretto da Gary Nelson (1990)

Doppia identità (Alter Ego) – romanzo scritto da Brian Freeman (2018)